Intercontinental Rally Challenge 2012 był siódmym i ostatnim sezonem serii rajdowej rozgrywanych pod nazwą Intercontinental Rally Challenge, w następnym sezonie imprezę tę zastąpiły Rajdowe Mistrzostwa Europy roku 2013. Sezon 2012 ponownie składał się z trzynastu rund i rozpoczął się 23 marca Rajdem Azorów, a zakończył 3 listopada Rajdem Cypru.

Kalendarz
Kalendarz składał się z trzynastu rund, rozgrywanych na kontynencie europejskim. Harmonogram obejmował pięć nowych rajdów odbywających się na Sycylii, w Bułgarii, Irlandii, Rumunii i San Marino.

Zawodnicy biorący udział

Wyniki

Klasyfikacja kierowców
 Do klasyfikacji końcowej liczono tylko osiem najlepszych startów.

Producenci
 Tylko osiem najlepszych wyników liczone było w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Linki zewnętrzne